Messi, sinonimo di mietiture, solitamente riferito ai cereali

Persone 
 João Maria Messi OSM (1934), vescovo brasiliano di origine italiana
 Lionel Messi (1987), calciatore argentino
 Luca Messi (1975), ex pugile italiano

Altro 
Messi - Storia di un campione, documentario del 2014 diretto da Álex de la Iglesia
Messi, film del 2017